Dolovo est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Dolovo, une localité située dans la municipalité de Dobrinj, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
en Serbie
Dolovo, une localité située dans la province autonome de Voïvodine et sur le territoire de la Ville de Pančevo, district du Banat méridional ;
Dolovo, un village situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška ;
Dollovë/Dolovo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Klinë/Klina, district de Pejë/Peć.